Psicologia evolutiva può riferirsi a:
 Psicologia evolutiva – teoria psicologica di Giulio Cesare Giacobbe
 Psicologia evoluzionista – studio dei processi psicologici in chiave evoluzionistica
 Psicologia dell'età evolutiva – studio del processo evolutivo di bambini ed adolescenti
 Psicologia dello sviluppo – studio dell'evoluzione del comportamento umano nell'arco della vita